Aphaenogaster subterranea valida é uma espécie de inseto do gênero Aphaenogaster, pertencente à família Formicidae.

Referências 

Formicidae
Espécies descritas em 1915